L'édition masculine 2014 du tournoi de tennis d'Estoril se déroule du  au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Carlos Berlocq remporte l'épreuve de simple, Santiago González et Scott Lipsky celle de double.

Lauréats 
Carlos Berlocq remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Tomáš Berdych.

En double, Santiago González et Scott Lipsky conservent leur titre en battant en finale Pablo Cuevas et David Marrero. Il s'agit respectivement de leur  et  titre, le  ensemble.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open du Portugal
 Saison 2014 de l'ATP
 Open du Portugal 2014 (WTA) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
 
 

ATP 2014
Estoril
Sport au Portugal en 2014
Tennis en avril 2014
Tennis en mai 2014